Pring ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Pring (1924–2009), US-amerikanischer Jazzposaunist
 Jacob Cubitt Pring (1771–1799), englischer Organist und Komponist
 Martin Pring (1580–1626), englischer Seefahrer
 Robert Pring-Mill (1924–2005), britischer Romanist, Hispanist und Katalanist schottischer Abstammung

Siehe auch:
 Uplift-Universum
 Bring